Dimitar Dimov (Dimitar Todorov Dimov) (1909–1966) bolgár író
 Dimitar Dimov (Dimitar Pencsev Dimov) (1937–) bolgár labdarúgó